Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Euskaltel-Euskadi in 2008.

Euskaltel-Euskadi
Wielerploeg in 2008